Lutraria alderi är en musselart. Lutraria alderi ingår i släktet Lutraria och familjen Mactridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
alderi